Bourgine est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Élizabeth Bourgine, actrice française, née le .
Ludovic Bourgine (1873-?), général de brigade français.
Maurice Bourgine (1879-1963), administrateur colonial français
Raymond Bourgine, journaliste et homme politique français, né le  et mort le .

Homonymie de patronyme